Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1997, disputat al circuit de Silverstone el 13 de juliol del 1997.

Resultats

Altres 
 Pole: Jacques Villeneuve 1' 21. 598

 Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 24. 475 (a la volta 34)

Referències 

 

Gran Bretanya
1997